Résultats détaillés de l'édition 2016 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250 Series, s'est tenue du 8 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Tommy Haas, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Taïwanais Lu Yen-hsun.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Luca Vanni, Austin Krajicek et Matthew Ebden.
 Le jeune Américain Taylor Fritz atteint la finale d'un tournoi ATP pour la première fois à seulement 18 ans et pour sa  à un tournoi ATP. Il devient ainsi le plus jeune Américain à disputer la finale d'un tournoi ATP depuis Michael Chang en 1989.
 Kei Nishikori remporte son  consécutif à Memphis en battant Taylor Fritz. Il s'agit de son  sur le circuit ATP.
 En double, Mariusz Fyrstenberg et Santiago González conservent leur titre en s'imposant face à Steve Johnson et Sam Querrey. Il s'agit de leur  ensemble, le  pour le Polonais et le  pour le Mexicain.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en février 2016
Sport aux États-Unis en février 2016